De Serie A 1941/42 was het 41ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het dertiende seizoen van de Serie A. AS Roma werd voor de eerste keer kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1941/42